Bulurejo (Ayah)
 Bulurejo (Benjeng)
 Bulurejo (Bulukerto)
 Bulurejo (Gading Rejo)
 Bulurejo (Giriwoyo)
 Bulurejo (Juwiring)
 Bulurejo (Mertoyudan)
 Bulurejo (Nguntoronadi)
 Bulurejo (Semin)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing